Comunas francesas
 Maligny (Côte-d'Or)
 Maligny (Yonne)

Desambiguações de topônimos